Анатол Имерманис (, Анатолий Адольфович Имерманис, 18 ноября 1914 — 13 ноября 1998) — латышский советский писатель, журналист и сценарист, автор остросюжетных, приключенческих и фантастических произведений. Заслуженный деятель культуры Латвийской ССР (1974).

Биография 
Анатол Имерманис родился в Москве в семье беженцев из Курляндии. После Первой мировой войны учился в частной русской гимназии в Лиепае, затем на коммерческом факультете Английского института в Риге. Одновременно занимался на семинаре литературы и журналистики Рижского народного университета. После переворота 15 мая 1934 года за свою политическую деятельность Имерманис был арестован и три года провёл в заключении. С вхождением Латвии в состав СССР стал лидером одного из профсоюзов, редактором журнала, работал корреспондентом ряда газет.

С началом Великой Отечественной войны стал добровольцем Рабочего истребительного батальона, затем воевал в Латышской дивизии. После ранения стал корреспондентом дивизионной и фронтовой газет. После окончания войны работал корреспондентом газет и радио. С 1948 года на творческой работе. Свои произведения Имерманис создавал как один, так и в соавторстве с Гунаром Цирулисом.

Произведения 

 «Тобаго» меняет курс
 Спутник бросает тень
 Три дня в Криспорте
 Контрасты
 «24-25» не возвращается
 Гамбургский оракул
 Квартира без номера
 Пирамида Мортона
 Призраки отеля «Голливуд»
 Самолёты падают в океан
 Смерть под зонтом
 Товарищ маузер
 Сокровище шестого класса

Фильмография 
 «Тобаго» меняет курс
 24-25 не возвращается

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (03.01.1956)
 Орден Отечественной войны II степени (06.11.1985)
 Заслуженный деятель культуры Латвийской ССР (1974)

Примечания

Ссылки 
 Биография 
 Книги на Озоне 
 

Латышские писатели
Заслуженные деятели культуры Латвийской ССР
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны